Blue Blazes – film del 1922 diretto da Robert Kelly e Charles W. Mack
Blue Blazes – film del 1926 diretto da Joseph Franz, Milburn Morante
Racing Youth (o Blue Blazes) – film del 1932 diretto da Vin Moore